Sangdae-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sangdae-dong, Pohang, stadsdel i Pohang, Norra Gyeongsang, 
 Sangdae-dong, Jinju, stadsdel i Jinju, Södra Gyeongsang,